Solenozophyllum är ett släkte av mångfotingar. Solenozophyllum ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Solenozophyllum